Суперлига 2011/2012 годов () — 72-й официальный чемпионат Албании по футболу, в котором выступали 12 команд Высшей Лиги. Турнир начался 10 сентября 2010 года, завершившись 12 мая 2011 года. Чемпионом стала команда «Скендербеу», сумевшая защитить свой титул.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Статистика на giovanniarmillotta.it
 Kampionati shqiptar 2011/2012. Spieltag / Tabelle

2010/2011
Албания
Спорт в Албании в 2012 году
Спорт в Албании в 2011 году
Футбол в Европе в 2012 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2011/2012